Со () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 10 км на південний захід від Парижа, 15 км на південний схід від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7928 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 18603,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Відомі люди 
 Ален Делон (* 1935) — французький актор, продюсер, сценарист і режисер.

Посилання 

 Офіційний сайт міста Со 
 [ Розташування муніципалітету Со на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Муніципалітети департаменту О-де-Сен
засновані 1203